Tif et Tondu contre le Cobra est la cinquantième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
La comtesse Amélie engage Tif et Tondu car elle a filmé un mystérieux homme, coiffé d'un masque de cobra, qui visite nuitamment son château.

A peine arrivés, tous trois sont gazés et endormis par l'homme-cobra, qui a l'appui de la domesticité. Emmenés à Borgnol-sur-Mer, sur la Méditerranée, Tif et Tondu sont mis dans une voiture lâchée dans la pente du port, où ils se réveillent puant l'alcool et avec des armes dans le coffre. La police les arrête bien évidemment. De son côté, Kiki vit un cauchemar dans lequel des hommes-cobras la condamnent à être dévorée par un monstre, dans un marais survolé par des ptérodactyles ! Elle s'évanouit et se réveille dans une clinique privée où le directeur et l'oncle de Kiki, le producteur de cinéma Jean Lecobra, la font déclarer folle.

Tif et Tondu s'évadent, comptant sur leurs appuis parisiens pour les disculper. Après une première tentative avortée lors d'une course-poursuite avec la police, ils libèrent Kiki de nuit, et tous trois vont demander des comptes à l'oncle Jean. Ce dernier leur oppose son équipe, mais les acteurs mal entraînés et mal motivés, sont vite expédiés.

Luciano Slocum, le bras droit de Lecobra, crache alors le morceau : le château d'Yeu a été rebâti avec les quilles de 120 galions espagnols jetés à la côte par une tempête. Or ces quilles servaient de cachette à un fabuleux trésor d'émeraudes. C'est pour le récupérer en secret qu'ils ont enlevé Kiki et l'ont faite passer pour folle au moyen de drogues, et des décors et effets spéciaux de leur studio.

Personnages 
Cet épisode marque l'apparition de Kiki, la comtesse d'Amélie d'Yeu et nièce du grand cinéaste Lecobra. Blonde et jeune, elle est le personnage féminin le plus connu de la série. Elle reviendra dans d'autres épisodes comme Le Roc maudit, Sorti des abîmes, Aventure birmane, Le Retour de la bête, Un Plan démoniaque, et d'autres encore.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1971
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1969
Histoire publiée pour la première fois en 1970